Halloy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Halloy (Oise), Gemeinde im Département Oise
 Halloy (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais

mit Namenszusatz:
 Halloy-lès-Pernois, Gemeinde im Département Somme